Frühling im Herbst ist der Titel folgender Filme:
 Frühling im Herbst (2001), tschechischer Film
 Frühling im Herbst (2009), Schweizer Film